Adam Krupa (ur. 1954) – polski polityk
 Adam Krupa (ur. 1957) – polski piłkarz